Portalegre ist der Name von

 Portalegre (Rio Grande do Norte), brasilianische Gemeinde im Bundesstaat Rio Grande do Norte
 Portalegre Hauptort des Distrikt Portalegre im Alentejo